

Населені пункти та їхні частини

 Демби — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Демби — село в гміні Бобровіце Кросненського повіту Любуського воєводства
 Демби — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Демби — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Демби — частина села Залесе в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Демби — частина села Ґрохове в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Демби — частина села Скожешиці в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Демби — осада в гміні Любича-Королівська Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Демби — лісова осада в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки